Un champion du monde est un sportif, un joueur ou une équipe qui a remporté les championnats du monde de sa discipline.

 Champion du monde est le titre d'un album de la série de bande dessinée Michel Vaillant.